Петришин — українське прізвище.

 Петришин Василь Володимирович (? — 2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петришин Віктор Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Петришин Володимир Михайлович (1901 — ?) — адвокат.
 Петришин Галина Петрівна (нар. 1957) — вчений, педагог.
 Петришин Григорій Прокопович (1934—1998) — священник, протоієрей, літератор.
 Петришин Григорій Іванович (1800—1850) — селянин з села Хриплин, посол до Австрійського парламенту 1848 року.
 Петришин Олександр Віталійович (30.IV 1960, м. Городок Хмельницької обл.) — український правознавець, доктор юридичних наук.
 Петришин Роман Іванович (нар. 1953) — доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Чернівецького національного університету.
Українські прізвища